KKN est un sigle qui peut désigner :
 Kernkraftwerk Niederamt (en français, centrale nucléaire dans le Niederamt), un projet de centrale nucléaire en Suisse ;
 Kernkraftwerk Niederaichbach (en français, centrale nucléaire de Niederaichbach), une ancienne centrale de recherche, en Bavière, en Allemagne.

KKN est un code qui peut désigner :
 aéroport de Kirkenes-Høybuktmoen, un aéroport situé à Høybuktmoen, en Norvège, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports